Zygmunt Filip Manowarda (1889-1938), dentysta, kapitan lekarz Wojska Polskiego
 Zygmunt Jan Manowarda (1884-), podpułkownik żandarmerii Wojska Polskiego